São Gonçalo en portugués puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Brasil 
 São Gonçalo, municipio de Río de Janeiro.
 São Gonçalo do Abaeté, municipio de Minas Gerais.
 São Gonçalo do Amarante, municipio de Río Grande del Norte.
 São Gonçalo do Amarante, municipio de Ceará.
 São Gonçalo dos Campos, municipio de Bahía.
 São Gonçalo do Gurguéia, municipio de Piauí.
 São Gonçalo do Pará, municipio de Minas Gerais.
 São Gonçalo do Piauí, municipio de Piauí.
 São Gonçalo do Rio Abaixo, municipio de Minas Gerais.
 São Gonçalo do Rio Preto, municipio de Minas Gerais.
 São Gonçalo do Sapucaí, municipio de Minas Gerais.

en Portugal 
 São Gonçalo, freguesia del municipio de Amarante.
 São Gonçalo, freguesia del municipio de Funchal.

Miscelánea

Clubes 
 São Gonçalo EC, club de fútbol de Río de Janeiro.
 São Gonçalo FC, club de fútbol de Río de Janeiro.
 São Gonçalo FC, club de fútbol de Río Grande del Norte.

Otros 
 São Gonçalo, canal fluvial en Río Grande del Sur.